Chirac (Charente)
Chirac (Lozère)

Personen
 Jacques Chirac (1932-2019), voormalig Frans president
 Bernadette Chirac (1933-), vrouw van Jacques Chirac